Zawody w biathlonie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2020 odbywały się w dniach 11–15 stycznia 2020 roku.

Zawodnicy i zawodniczki walczyli w czterech konkurencjach: w biegu indywidualnym, pojedynczej sztafecie mieszanej, sprincie oraz w sztafecie mieszanej. Łącznie rozdanych zostało sześć kompletów medali. Zawody, do których przystąpiło 196 zawodników z 39 państw, rozgrywano w Prémanon, a areną zmagań było Les Tuffes Nordic Centre.

Klasyfikacja medalowa

Terminarz

Wyniki

Dziewczęta

Bieg indywidualny

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Młodzieży 2020
Biathlon na igrzyskach olimpijskich młodzieży
2020 we Francji
Biathlon we Francji